The Church – gruppo musicale rock psichedelico australiano
 The Church – album dei The Church del 1981
 The Church – album di Mr. Oizo del 2014
 The Church – ristorante situato nella chiesa di Santa Maria a Dublino